relacja rodzinna
 koligacja procesorów

Zobacz też 
 powinowactwo